Шарль Бенони Луи Паком (; , Берг, департамент , Франция — , Васкеаль, департамент , Франция) — французский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата Европы.

Биография 
Шарль Паком родился в семье чемпиона Франции Бенони Пакома.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 66 килограммов (лёгкий вес). Турнир в вольной борьбе проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после поражения, с дальнейшими схватками за второе и третье места. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 11 спортсменов. Проиграв в полуфинале эстонцу Освальду Кяппу, победил в схватках за второе место.

В 1931 году остался третьим на чемпионате Европы
 
На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе выступал в категории до 66 килограммов (лёгкий вес); титул оспаривали 8 человек. Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами.

Победив во всех схватках, по результатам подсчёта очков Шарль Паком стал олимпийским чемпионом.

Жил в городе Авен провинции Нор — Па-де-Кале, но много времени проводил в Лилле. По окончании карьеры сменил своего отца в должности президента клуба борьбы Лилля. По профессии Шарль Паком был адвокатом. Увлекался музыкой, профессионально играл на скрипке, выступал первой скрипкой в консерватории Лилля.. Во время Второй мировой войны участвовал в боевых действиях в должности санинструктора, во время оккупации Франции состоял в членах Organisation civile et militaire, подпольного формирования, которая осуществляла помощь беженцам и военнопленным.

Умер в 1978 году, похоронен в восточной части кладбища Лилля. Имя борца носит спортивный зал в Лилле.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Франции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы лёгкого веса